Емма Зія Д'арсі (;  27 червня 1992, Лондон, Англія) — англійська акторка театру, кіно та телебачення. Найвідоміші за роллю Рейніри Таргарієн у телесеріалі «Дім Дракона».

Життєпис 
Народилися 1992 року в Лондоні. Відвідували Школу мистецтв Раскіна при Оксфордському університеті, де вивчали образотворче мистецтво. Брали участь у постановці таких вистав як «Ромео і Джульєтта», «Гра, яку ми зіграли», «Суворе випробовування» для Театру Ярд, «Проти» для Театру Алмейда, «Дівчина в шкільній формі» для Вест-Йоркширського театру тощо.

Також знімались у телевізійній комедії «Шукачі правди» та в драматичному міні-серіалі «Жага до подорожей».

2022 року знялись в телесеріалі HBO «Дім Дракона», де зіграли Рейніру Таргарієн.

Особисте життя 
Д'арсі є небінарною особистістю та використовує Вони як форму однини.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Профіль на imdb

Англійські театральні акторки
Англійські телеакторки
Англійські кіноакторки
Актори з Лондона